Hindenburg − nazwa Zabrza w latach 1915–1946
 Hindenburg − dzielnica gminy Hohenberg-Krusemark, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 LZ-129 Hindenburg – sterowiec
 Paul von Hindenburg – feldmarszałek
 Hindenburg – film z 1975 roku